Mahdí, personatge important de l'escatologia islàmica redemptor de l'islam en el judici final i títol
 Abd-al-Mahdí, nom musulmà
 Personatges
 al-Mahdí o Muhàmmad Àhmad (regió de Dongola, 1845 - 1885), dirigent polític religiós del Sudan
 Al-Mahdí (Idhaj, Khuzistan, 744-812), califa abbàssida de Bagdad (775-786)
 Muhàmmad al-Mahdí bi-L·lah, califa de Còrdova (1009) i onzè governant omeia
 Ubayd-Al·lah al-Mahdí (873 - 934), primer imam manifestat i califa fatimita (909-934) 
 Muhàmmad al-Mahdí, dotzè i darrer imam xiïta imamita (874-940)
 Abu-Abd-Al·lah al-Mahdí o Muhàmmad al-Qàïm, fundador de la dinastia sadita del Marroc
 Mahàmmad al-Mahdí o Mahàmmad (I) aix-Xaykh (Tagmaddart, 1490/1491 - 1557), sultà del Marroc de la dinastia sadita
 Muhàmmad al-Mahdí ibn Muhàmmad as-Sanussí (1844-1902), segon gran mestre de l'orde sanusiyya, fill del fundador
 Muhàmmad al-Mahdí Àhmad ibn Muhàmmad as-Sanussí (Jaghbub, 1873 - Medina, 1933), tercer gran mestre de l'orde sanusiyya
 Al-Mahdi li-Din Allah Ahmad ibn al-Husayn, imam zaidita del Iemen (1248-1255)
 Al-Mahdi li-Din Allah Ahmad ibn Yahya ibn al-Murtada, imam zaidita del Iemen (1291-1292)
 Al-Mahdi li-Din Allah Ahmad ibn al-Hasan ibn al-Kasim, imam zaidita del Iemen (1676-1681)
 Al-Mahdí o Mussa al-Kàdhim
 Amir Mahdi o Amir Mehdi, muntanyista pakistanès.